Vidua larvaticola — вид птиц из семейства вдовушковых. Их часто считают конспецифичными с V. wilsoni, V. nigeriae и V. camerunensis.

Распространение 
Обитают в Камеруне, Эфиопии, Гамбии, Гане, Гвинее, Нигерии, Судане и Южном Судане, а также в Гвинее-Бисау, Чаде, ЦАР, Кот-д’Ивуаре.

Описание 
Длина тела 10-11 см. Вес 12-14 г. Брачное оперение самца чёрное с синим или сине-зелёным глянцевым отливом, хвост коричневый.

Биология 
Питаются мелкими семенами трав, которые подбирают с земли. Брачный сезон на территории Нигерии длится с августа по октябрь.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/barka-indigobird-vidua-larvaticola

Вдовушковые